Amo Santiago es un medio de comunicación digital, creado en 2011, dedicado a difundir temas de patrimonio, historia, cultura, urbanismo y panoramas de Santiago de Chile. 

Dentro de los proyectos más conocidos se encuentran las «Trivias Ilustradas» y el manifiesto «101 razones para amar Santiago».

Historia 
El 16 de mayo del año 2011 inicia sus publicaciones con breves relatos de personajes y lugares de la ciudad, para ya en el año 2014 lanzar el manifiesto «101 razones para amar Santiago»; una lista de 101 lugares recomendados para visitar en Santiago. 

Dentro de los últimos años, ha producido miniseries audiovisuales como «Hecho en Stgo» (2017) que retrata oficios en peligro de desaparecer; «Santiago nos habla» (2018), con historias de monumentos santiaguinos y «Mujeres en Santiago» (2019) que destaca el legado de arquitectas y artistas. Todos estos proyectos fueron adjudicados y financiados con el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.
 
Sus contenidos también se han extendido al ámbito educativo y turístico a través de la edición del libro «Trivias Ilustradas» y el proyecto web «Trivias Ilustradas Interactivas», que en el año 2020 se convirtió en la tercera actividad virtual más visitada del país, durante el Día del Patrimonio que organiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En diciembre de 2020, junto al emprendimiento Vive Vivero, lanzó una campaña de recolección de firmas en Change.org para recuperar el Invernadero de la Quinta Normal.

Secciones 
Dentro de las secciones del medio digital se encuentran:
 Santiago Antiguo: Archivo histórico sobre el Santiago que ya no existe o que está en peligro de desaparecer.
 Santiaguinos: Entrevistas y retratos a personas destacadas del ámbito cultural, patrimonial y urbano.
 Metrópoli: Arquitectura, urbanismo e intervenciones urbanas.
 Al azar: Editorial y columnas de opinión.
 Qué hacer: Panoramas con lugares y actividades para disfrutar en Santiago.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
 Amor por Santiago, real y virtual. Revista Patrimonio Cultural, editada por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). Año 2014.
 Las Trivias Ilustradas de Amo Santiago llegan al Cecrea de San Joaquín. Agenda Cultural sitio web Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Enero 2018.
 Amantes de Santiago en la red salen a dar la lucha por la ciudad. Vida Actual Diario El Mercurio. 26 de junio 2016.
 Lunes de Ciudad en La Diana: Ciudad y Redes sociales. Walking Stgo. 9 de enero 2017.
 Miniserie audiovisual Hecho en Stgo de Amo Santiago
Miniserie audiovisual Santiago nos habla de Amo Santiago

Medios de comunicación de Chile